NGC 4348 (другие обозначения — MCG 0-32-3, ZWG 14.23, KARA 527, IRAS12213-0310, PGC 40284) — спиральная галактика (Sbc) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика наблюдается с ребра и в ней заметно искривление тонкого диска. Оно вероятно вызвано гравитационным взаимодействием галактики в группе.

Примечания 

4348
Дева (созвездие)